Süring ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Süring (1615–1673), deutscher evangelischer Geistlicher und Stadtchronist
 Peter Süring, deutscher Kameramann
 Reinhard Süring (1866–1950), deutscher Meteorologe

Siehe auch:
 Sühring
 Syring